Пре́стон () — топонім, прізвище або ім'я:

Топоніми

Престон — місто в Англії

Престон) — округ у штаті Західна Вірджинія
 Престон — місто, штат Коннектикут
 Престон — місто, окружний центр округу Франклін, штат Айдахо
 Престон — місто, штат Айова
 Престон — місто, штат Канзас
 Престон — місто, штат Меріленд
 Престон — місто в окрузі Філмор, штат Міннесота
 Престон — місто, штат Нью-Йорк
 Престон — місто в окрузі Адамс, штат Вісконсин
 Престон — місто в окрузі Тремполо, штат Вісконсин
 Престон — селище, штат Міссурі
 Престон — селище, штат Небраска
 Престон Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсільванія
 Престон — переписна місцевість, штат Невада
 Престон — переписна місцевість, штат Техас

Прізвище 
Клан Престон () — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.

 Біллі Престон (; 1946—2006) — американський клавішник.
 Келлі Престон (; 1962) — американська актриса і фотомодель.
 Керрі Престон (; 1967) — американська актриса кіно і телебачення, продюсер і режисер.
 Найджел Престон (; 1963—1992) — британський музикант, барабанщик, гурту The Cult.
 Роберт Престон (; 1918—1987) — американський актор театру й кіно, співак.
 Стів Престон (; 1960) — американський політик-республіканець, міністр житлового будівництва і міського розвитку США (2008—2009).
 Шанель Престон (; 1985) — американська порноакторка.

Ім'я 
 Престон Вере (; 1821—1890) — американський шахіст.
 Престон Меннінг (; 1942) — канадський політик, був лідером Реформістської партії Канади з 1987 до 2000.
 Престон Такер (; 1903—1956) — американський підприємець та конструктор автомобілів.

Інше 
 3792 Престон (3792 Preston) — астероїд головного поясу, відкритий 22 березня 1985 року.

Див. також 
 Престон Норт-Енд () — англійський футбольний клуб.
 «Псевдонім Джон Престон» () — англійський фільм 1955 року.
 «Народ проти Ненсі Престон» () — американська драма режисера Тома Формана 1925 року.
 «Preston 28 February 1980» — альбом англійської групи Joy Division, випущений 22 червня 1999 року.

Шотландські прізвища